Le mot métempsychose (ou métempsycose) peut évoquer : 

Religion

 Métempsycose : migration des âmes après la mort vers un nouveau corps.
Télévision
 Métempsychose, une série franco-américaine fantastique et réaliste.
 Métempsycose, dans la série animée Naruto Shippuden, c'est un attribut du Rinnegan possédé par Pain (Nagato), membre de l'Akatsuki, lui permettant de transférer son âme dans un corps sans vie en cas de danger pour son intégrité physique lors d'un combat.
 Métempsycose, dans la série animée Saint Seiya (les chevaliers du zodiaque), Le chevalier d'or Shaka de la vierge utilise une technique appelée les six mondes de la métempsychoses qui force son adversaire à choisir une des 6 voies de la réincarnation shintoïste/bouddhiste.
Cinéma
 Métempsycose (titre original : ) un film muet américain réalisé par Edward Sloman, sorti en 1920
 Métempsycose, un film réalisé par Segundo de Chomón en 1907.
 Métempsychose, court-métrage de Philippe Adrien en 1989
Metempsychose film l'homme sans âge de Coppola